Халдия:

 Халдия — исторический регион на малоазийском побережье Чёрного моря.
 Халдия — город и муниципалитет в округе Восточный Миднапур, штат Западная Бенгалия, Индия.